Владисла́в Дмитриевич Ивано́в:
 Иванов, Владислав Дмитриевич (1929—2022) — заслуженный учитель РСФСР.
 Иванов, Владислав Дмитриевич (род. 1999) — российский боксёр.